|-
| 127701 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127702 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127703 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127704 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127705 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127706 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127707 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127708 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127709 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127710 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127711 - ||  || 7 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127712 - ||  || 7 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127713 - ||  || 7 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127714 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127715 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127716 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127717 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127718 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127719 - ||  || 8 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127720 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127721 - ||  || 7 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127722 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127723 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127724 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127725 - ||  || 9 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127726 - ||  || 9 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127727 - ||  || 10 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127728 - ||  || 10 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127729 - ||  || 9 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127730 - ||  || 11 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127731 - ||  || 8 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127732 - ||  || 9 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127733 - ||  || 9 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127734 - ||  || 11 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127735 - || 2003 FU || 20 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127736 - ||  || 23 martie 2003 || Farpoint || 
|-
| 127737 - ||  || 26 martie 2003 ||  || 
|-
| 127738 - ||  || 21 martie 2003 ||  || 
|-
| 127739 - ||  || 28 martie 2003 ||  || , 
|-
| 127740 - ||  || 22 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127741 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127742 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127743 - ||  || 22 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127744 - ||  || 22 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127745 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127746 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127747 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127748 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127749 - ||  || 23 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127750 - ||  || 23 martie 2003 ||  || 
|-
| 127751 - ||  || 23 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127752 - ||  || 23 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127753 - ||  || 23 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127754 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127755 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127756 - ||  || 24 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127757 - ||  || 24 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127758 - ||  || 25 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127759 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127760 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127761 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127762 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127763 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127764 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127765 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127766 - ||  || 26 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127767 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127768 - ||  || 23 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127769 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127770 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127771 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127772 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127773 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127774 - ||  || 25 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127775 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127776 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127777 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127778 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127779 - ||  || 25 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127780 - ||  || 25 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127781 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127782 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127783 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127784 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127785 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127786 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127787 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127788 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127789 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127790 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127791 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127792 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127793 - ||  || 26 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127794 - ||  || 26 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127795 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127796 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127797 - ||  || 26 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127798 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127799 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127800 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-